Heuchelheim – comune del circondario di Gießen (Assia)
 Heuchelheim bei Frankenthal – comune del circondario rurale Rhein-Pfalz-Kreis (Renania-Palatinato)
 Heuchelheim-Klingen – comune del circondario rurale della Weinstraße Meridionale (Renania-Palatinato)